Bolden est un nom de famille notamment porté par :

 Buddy Bolden (1877-1931), chef du premier groupe américain de jazz ;

 Elizabeth Bolden (1890-2006), doyenne de l'humanité depuis le 27 août 2006 ;

 Charles F. Bolden (1946-),  ancien administrateur de la NASA, major-général de la United States Marine Corps et astronaute de la NASA ;

 Tonya Bolden (1959-), auteure américaine ;

 Brandon Bolden (1960-), joueur professionnel de football américain ;

 Jeanette Bolden (1960-), athlète américaine ;

 Bruce Bolden (1966-), joueur américain de basket-ball ;

 Jonah Bolden (1996-), joueur australien de basket-ball ;

 Omar Bolden (1988-), joueur américain de football américain ;

 Marques Bolden (1998-), joueur américain de basket-ball.